Le championnat d’Israël d'échecs est un événement d’ échecs organisé périodiquement en Israël .

Histoire 
De 1951 à 1971, les championnats masculins et féminins ont eu lieu tous les deux ans. C'est rarement un événement annuel. Le championnat junior est annuel.

Lauréats 

| valign="top" |
{| class="sortable wikitable"
! # !! Année !! Champion junior
|-
| 1 || 1951 || Raaphi Persitz
|-
| 2 || 1954 || 	Giora Peli
|-
| 3 || 1958 || Yedael Stepak
|-
| 4 || 1959 || Yehuda Oppenheim
|-
| 5 || 1960 || Israel Gat
|-
| 6 || 1961 || Daniel Mor
|-
| 7 || 1962 || Israel Gelfer
|-
| 8 || 1963 || Yaacov Bleiman
|-
| 9 || 1964 || Yaacov Bleiman
|-
| 10 || 1965 || Amikam Balshan
|-
| 11 || 1966 || Abraham Neyman 
|-
| 12 || 1967 || Nathan Birnboim
|-
| 13 || 1968 || Nathan Birnboim
On Neyman
|-
| 14 || 1969 || Yoel Temanlis
|-
| 15 || 1970 || Arie Lev 
|-
| 16 || 1971 || Chagai Scheinwald
|-
| 17 || 1972 || Chagai Scheinwald
|-
| 18 || 1973 || David Bernstein (joueur d'échecs)
|-
| 19 || 1974 || Yehuda Gruenfeld 
|-
| 20 || 1975 || Nir Greenberg
|-
| 21|| 1976 || Ehud Lahav
|-
| 22|| 1977 || Michael Pasman
|-
| 23 || 1978 || Alon Greenfeld 
|-
| 24|| 1979 || Alon Greenfeld
|-
| 25|| 1980 || Dan Lapan
|-
| 26 || 1981 || Ran Shabtai
|-
| 27|| 1982 || Moshe Pyernik
|-
| 28 || 1983 || Ofer Brook
|-
| 29|| 1984 || Ronen Lev
|-
| 30|| 1985 || Ilan Manor
|-
| 31 || 1986 || Dani Barash
|-
| 32|| 1987 || Ronen Lev
|-
| 33|| 1988 || Ilan Manor
|-
| 34|| 1989 || Eran Liss
|-
| 35|| 1990 || Dan Zoler
|-
| 36 || 1991 || Victor Mikhalevski
|-
| 37|| 1992 || Victor Mikhalevski
|-
| 38|| 1993 || Eran Liss
|-
| 39|| 1994 || Michael Oratovsky
|-
| 40|| 1995 || Alik Vydeslaver
|-
| 41 || 1996 || Boris Avrukh 
|-
| 42|| 1997 || Dimitri Tyomkin
|-
| 43|| 1998 || Alexander Rabinovich
|-
| 44|| 1999 || Michael Roiz
|-
| 45|| 2000|| Alik Gershon
|-
| 46 || 2001|| Evgeny Postny
|-
| 47|| 2002|| Sergey Erenburg
|-
| 48|| 2003|| Sergey Erenburg
|-
| 49|| 2004|| Baruch Sternberg
|-
| 50|| 2005|| Gaby Livshits
|-
| 51|| 2006|| Maxim Rodshtein
|-
|52
|2007
|Sasha Kaplan
|-
| 53|| 2008||Gil Popilsky
|-
|54
|2012
|Asaf Givon
|-
|55
|2014
|Asaf Givon
|-
|56
|2015
|Nimrod Veinberg
|-
|57
|2017
|Avital Borochovsky
|-
|58
|2018
|Johnatan Bakalchuk
|-
|59
|2019
|Yair Parkhov
|-
|60
|2020
|Erez Kupervaser
|}
|}

Références

Bibliographie 

Événement sportif en Israël
Israel